Дефе́кт по Фре́нкелю (пара Френкеля) — точечный дефект кристалла, представляющий собой пару, состоящую из вакансии и междоузельного атома (иона). Образуется в результате перемещения атома (иона) из узла кристаллической решётки в междоузлие, то есть в такое положение, которое в идеальной решётке атомы (ионы) не занимают. Назван по имени  Я. И. Френкеля, впервые развившего представления о механизме образования термодинамически равновесных точечных дефектов.

Дефекты по Френкелю образуются в результате нагрева кристаллов, а также при облучении кристаллов потоками частиц или высокоэнергичными квантами электромагнитного излучения. 

При нагреве кристалла возрастает количество атомов с кинетической энергией, достаточной для выхода из узла решётки, соответственно возрастает и количество дефектов по Френкелю. Их равновесную концентрацию  , соответствующую температуре кристалла , можно оценить по формуле 

 

где  и  — концентрации узлов и междоузельных положений соответственно,  — энергия, необходимая для перемещения атома из узла решётки в междоузлие,   — постоянная Больцмана.

В кристаллах с большими межатомными промежутками дефекты по Френкелю возникают с большей вероятностью, чем в плотноупакованных кристаллах. Так, они типичны для чистых кристаллов галогенидов серебра. В отличие от дефектов по Шоттки, их образование не влияет на плотность кристалла, поскольку миграция иона не приводит ни к изменению объёма, ни к изменению массы кристалла.

Наиболее вероятно образование дефектов по Френкелю в случае ионов малого размера (Li+,Ag+, F-), в структуре типа флюорит (в анионной подрешётке) и ZnS (вюрцит, в катионной подрешётке), а также при наличии стехиометрических дефектов.

См. также 
 Вакансия
 Дефект по Шоттки
 Центры окраски

Примечания 

Дефекты кристалла
Физика твёрдого тела